Cummingsville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cummingsville (Massachusetts)
 Cummingsville (Minnesota)
 Cummingsville (Tennessee)

Siehe auch:
 Cumminsville